Пи́тер Дж. Д. Уи́лсон (; ) — шотландский, а затем ирландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Начал играть в кёрлинг в Шотландии, где родился и вырос, выступал за Шотландию на чемпионате мира среди юниоров, в 2003 переехал в Ирландию, принял ирландское гражданство и с несколькими также бывшими шотландскими кёрлингистами выступает за Ирландию на чемпионатах Европы и мира, а также занимается тренерской работой.

По состоянию на 2013—2015 г.г., он был президентом Ассоциации кёрлинга Ирландии.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1975).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Великобритании
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Ирландии
Тренеры по кёрлингу Ирландии